Aoiz är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Aoiz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aoiz är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Aoiz ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Aoiz/Agoitz,  meter över havet,  km öster om Aoiz. Runt Aoiz är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Atarrabia,  km väster om Aoiz. Trakten runt Aoiz består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra